bolgár nyelv
 bolgárok
 Bulgária